Badji ist der Familienname folgender Personen:

 Aïssatou Badji (* 1980), senegalesische Sprinterin
 Aliou Badji (* 1997), senegalesischer Fußballspieler
 Bassirou Badji, senegalesischer Basketballspieler
 Dominique Badji (* 1992), senegalesischer Fußballspieler
 Fayçal Badji (* 1973), algerischer Fußballspieler
 Ibou Badji (* 2002), senegalesischer Basketballspieler
 Mamina Badji (* 2002), senegalesischer Fußballspieler
 Ndiss Kaba Badji (* 1983), senegalesischer Leichtathlet
 Pape Badji, bürgerlicher Name von Papis Loveday (* 1977), senegalesisches Model
 Stéphane Badji (* 1990), senegalesischer Fußballspieler
 Youssouph Badji (* 2001), senegalesischer Fußballspieler